Герман Борхерс ; 5 декабря 1910, Райнсторф, Люнебург — 31 августа 1974, Берлин) — немецкий офицер войск СС, Штурмбаннфюрер СС, командир 1-го батальона 19-го моторизованного полка СС 9-й танковой дивизии СС «Хоэнштауфен». Кавалер Рыцарского креста Железного креста (16 октября 1944).

Старший брат пилотов люфтваффе Адольфа и Вальтера Борхерс, также кавалеров Рыцарского креста Железного креста.

Служба 
 20 апреля 1937 — Унтерштурмфюрер СС
 1 мая 1937 — Лейтенант полиции
 9 ноября 1938 — Оберштурмфюрер СС и Обер-лейтенант полиции
 30 января 1940 — Гауптштурмфюрер 
 9 ноября 1944 — Штурмбаннфюрер СС

Награды 
 Крест «За военные заслуги» (Германия) 2-й степени с мечами (36 января 1941)
 Железный крест 2-го и 1-го классов (28.4.1941 и 8.7.1944)
 Рыцарский крест Железного креста (27 июля 1944)

Литература 
 Fellgiebel W.P., Elite of the Third Reich, The recipients of the Knight’s Cross of the Iron Cross 1939—1945: A Reference, Helion & Company Limited, Solihull, 2003, ISBN 1-874622-46-9.
 Fellgiebel, Walther-Peer (2000). Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939—1945. Friedburg, Germany: Podzun-Pallas, 2000. ISBN 3-7909-0284-5.
 Scherzer, Veit (2007). Ritterkreuzträger 1939—1945 Die Inhaber des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939 von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündeter Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchives (em alemão). Jena, Germany: Scherzers Miltaer-Verlag. ISBN 978-3-938845-17-2.

Ссылки 
 Borchers, Hermann 
 Borchers, Hermann 

Офицеры СС
Танкисты Второй мировой войны
Родившиеся в Люнебурге